Ashkenazi (o Aschenaziti) – discendenti di lingua e cultura yiddish ebraica stanziati nel medioevo nella valle del Reno

Letteratura 
 I fratelli Ashkenazi – romanzo di Israel Joshua Singer

Persone 
 Gabi Ashkenazi – generale israeliano
 Lior Ashkenazi – attore israeliano
 Salomone Ashkenazi – medico italiano
 Samuel Jaffe Ashkenazi – rabbino ebreo della comunità di Costantinopoli, talmudista e commentatore del Midrash
 Solomon Ashkenazi – medico e imprenditore ottomano di religione ebraica
 Vladimir Davidovič Ashkenazi – pianista e direttore d'orchestra russo naturalizzato islandese
 Yisroel ben Shmuel Ashkenazi di Shklov – rabbino, halakhista e talmudista lituano
 Yuval Ashkenazi – calciatore israeliano